Fox Sports – divisione del gruppo televisivo statunitense Fox Broadcasting Company
 Fox Sports Latinoamérica – gruppo di reti televisive latinoamericane
 Fox Sports (Italia) – rete televisiva italiana